Pfeiffenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Pfeiffenberger (1911–1968), deutscher Bühnenbildner
 Karl Pfeiffenberger (1847–1928), deutscher Autor
 Otto Pfeiffenberger (1878–1950), deutscher Autor und Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Pfeifenberger